Namco Thunder Ceptor è una scheda madre arcade a 8-bit prodotta e usata da Namco nel 1986 per il videogioco Thunder Ceptor; ha battuto Namco Libble Rabble ed è diventata la più potente scheda madre arcade a 8-bit della società.

Specifiche tecniche del Namco Thunder Ceptor
CPU: Motorola 68000 @ 12.288 MHz
CPU audio: 2x Motorola M65C02s @ 2.048 MHz (che gestisce rispettivamente la Yamaha YM2151 e la DAC)
MCU: Hitachi HD63701 @ 1.536 MHz (che gestisce la Namco CUS30)
Chip sonori: Yamaha YM2151 @ 3.57958 MHz (per la musica), Namco CUS30 @ 96 kHz (per gli effetti), DAC (per il linguaggio)
Risoluzione video: 272 × 224

Lista dei giochi Namco Thunder Ceptor
Thunder Ceptor (1986)
3-D Thunder Ceptor II (1986)

Collegamenti esterni
 

Macchine arcade
Schede arcade Namco